Plaats in Indonesië
 Sukaharja (Cikulur), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Sukaharja (Cibingbin), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Sukaharja (Cijeruk), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukaharja (Ciomas), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukaharja (Sariwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukaharja (Sukamakmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukaharja (Telukjambe Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java
 Sukaharja (Warung Kiara), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java